Wales nationalförsamling (, ) är en beslutande församling i Wales. Där sitter 60 medlemmar, som kallas för församlingsmedlemmar, AM (). De väljs på en fyraårsperiod.

Församlingen skapades genom Government of Wales Act 1998, som efterföljde en folkomröstning 1997 och i sin tur följdes av det första walesiska valet till nationalförsamlingen 1999. Lagstiftande makt fick den först genom Government of Wales Act 2006.

Referenser

Noter

Bildanden 1998
Nationalförsamlingen
Europas parlament
Nationalförsamlingen
Regionala lagstiftande församlingar